X15 kan syfta på:

 X15 (glass) – var en glass från GB Glace
 X15 (tåg) – en prototyp inför utvecklingen av snabbtåget X2000

Se även
 North American X-15 – ett raketflygplan